Володимир Іванович Гонтаренко (23 березня 1940, Воронезька область, село Ладомирівка, СРСР — 20 листопада 2020, Запоріжжя, Україна) — український вчений, педагог, проректор Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я.Чубаря (1982 - 1993) (нині Національний університет «Запорізька політехніка»), кандидат технічних наук (1975), професор кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» (1992), академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем (1993).

Трудова діяльність 
Гонтаренко Володимир Іванович працював в національному університеті «Запорізька політехніка» професором кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва». Під час роботи на кафедрі показав себе як грамотний ініціативний фахівець, який постійно вдосконалює свій науково-технічний та педагогічний рівень. При його безпосередній участі проведено фундаментальні дослідження властивостей неметалевих включень в підшипникових сталях при високих температурах, а також інші наукові роботи, які було впроваджено на металургійному комбінаті «Запоріжсталь» та інших металургійних заводах. 

В. І. Гонтаренко на кафедрі побудував науково-дослідну лабораторію високотемпературної металографії та лабораторії автоматизації, електронної мікроскопії і рентгеноспектрального мікроаналізу; кардинально модернізував складні прилади типу ІМАШ.

Був виконавцем держбюджетних та керівником госпдоговірних робіт на кафедрі «Машини і технологія ливарного виробництва».

Понад 15 років керував виробничою практикою студентів на підприємствах міста Запоріжжя.

На високому науково-методичному рівні викладав наступні дисципліни: 

 Автоматизація ливарного виробництва, 
 Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка, 
 Механізація та автоматизація ливарного виробництва (Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків), 
 Обладнання ливарного виробництва, 
 Основи інженерних та науково-технічних досліджень, 
 Основи технічної і наукової діяльності. 

Підготував тисячі спеціалістів ливарного виробництва. Теми курсових та дипломних проєктів розроблені персонально. 

На протязі 52 років праці в університеті Гонтаренко В.І. розробив і видав понад 300 наукових праць, а також монографії та навчальні посібники, методичні рекомендації, авторські свідоцтва на створення системи забезпечення точного виміру температури термопарами. Керував науковою роботою студентів і результати даної праці щорічно докладалися та публікувалися на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Виконання великого об’єму наукових досліджень і викладацької роботи на високому науково-методичному рівні Гонтаренко В.І. поєднував з громадською діяльністю. Керував обласною ливарною секцією НТТ «Машпром», був членом наукового тематичного семінару інституту. Був членом вчених рад факультету, інституту, університету та трудового колективу університету.

Життєпис 
Трудову діяльність почав після закінчення школи у 1958 р. шофером (водійський стаж складає 62 роки), з 1959 р. до 1962 р. відслужив у Радянській Армії, у 1962 р. працював формувальником ливарного цеху, у 1963 р. стрижневиком ручного формування.

З 1962 р. по 1967 р. навчався у Запорізькому машинобудівного інституту ім. В. Я. Чубаря (ЗМІ) за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація металургійної промисловості (ливарне виробництво)», кваліфікація – інженер-електромеханік (диплом з відзнакою).

У 1967 р. після закінчення ЗМІ працював на кафедрі «Машини і технологія ливарного виробництва» на посадах старшого інженера (1968 р.), старшого наукового співробітника (1974 р.), старшого викладача (1975 р.), доцента (з 1977 р.), декана механіко-металургійного факультету (з 1980 р. по 1982 р.), проректора з навчальної роботи та міжнародних зв’язків (з 1982 р. по 1993 р.), професора (з 1993 р. по цей час).

У 1973 році закінчив аспірантуру при кафедрі «Машини і технологія ливарного виробництва», а 1975 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 1974 р. почав займатися науковою діяльністю.

З 1980 р. по 1982 р. працював деканом механіко-металургійного факультету. За цей період механіко-металургійний факультет був найкращим серед інших і отримував перші місця за досягнення у навчанні та громадському житті.

З 1982 р. по 1993 р. працював проректором з навчальної роботи та міжнародних зв’язків. За цей час Володимир Іванович започаткував в університеті навчання громадян іноземних держав: в Запорізькому машинобудівному інституті (ЗМІ) було створено міжнародний центр з підготовки іноземних студентів, в якому щорічно навчались близько 400 студентів з 40 країн світу, організовано міжнародну фірму між Запорізьким інститутом і болгарською фірмою «Інтерсистема» (1989). В 1990 р. ЗМІ надано право приймати на навчання, стажування та в аспірантуру іноземних громадян за прямими угодами. За час перебування на посаді проректора за безпосередньої участі Гонтаренка В.І. були побудовані корпуси, розташовані біля університету: навчальний корпус № 7 і Гуртожиток № 5 студмістечка (за адресою вул. Жуковського, буд. 60) – студентський гуртожиток для проживання студентів, студентських сімей, аспірантів та докторантів.

У 1992 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі «Машини і технологія ливарного виробництва», а в 1993 році обраний дійсним членом Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем (Академіком) з науково-виробничого напряму «Комп'ютерні технології та системи в науково-виробничих процесах металургії».

Наукові інтереси 

 Дослідження шкідливих домішок на якість ливарних та деформовуваних сталей і сплавів
 Адитивні технології у ливарному виробництві 
 Автоматизація та комп’ютеризація процесів ливарного виробництва
 Системи 3D друку

Джерела 

 Володимир Іванович Гонтаренко  (сайт Національного університету «Запорізька політехніка»)
Гонтаренко Володимир Іванович (Google Академія)
 Гонтаренко Володимир Іванович (Бібліометрика української науки)
 Гонтаренко Володимир Іванович (Науковці України)
 Vladimir Gontarenko (Orcid)
 Gontarenko, V. I. (Scopus)

Науковці Запоріжжя
Науковці Запорізького національного технічного університету
Українські професори
Запорізький національний технічний університет
уродженці Воронезької області
померли в Запоріжжі